Mała Syrenka – baśń Hansa Christiana Andersena 
 Mała Syrenka (cykl)
 Mała Syrenka – film animowany zrealizowany w wytwórni The Walt Disney Company z 1989 roku
 Mała Syrenka – serial animowany Walt Disney Company z lat 1992-1994
 Mała Syrenka 2: Powrót do morza – film animowany zrealizowany w wytwórni The Walt Disney Company z 2000 roku
 Mała Syrenka: Dzieciństwo Ariel – film animowany zrealizowany w wytwórni The Walt Disney Company z 2008 roku
 Mała Syrenka – niemiecki film aktorski z 2013 roku
 Mała Syrenka – posąg, jeden z najbardziej znanych symboli Danii
 Mała Syrenka – baśń filmowa produkcji czechosłowackiej z 1976 roku